Tito Topin (1932 -), graphiste, écrivain, illustrateur et scénariste français ;
 Frédérique Topin (1958 -), écrivain et scénariste français ;
 Florence Hardouin (1967 -), escrimeuse et dirigeante sportive française.
 Antoine Topin (1991 -), acteur, scénariste, réalisateur, auteur-compositeur-interprète français. 
Patronyme français